Драговић може бити: 
, јужнословенско презиме
Драговић (Пакрац), насељено место града Пакраца, Хрватска
Манастир Драговић, манастир у Хрватској

Види још
Драговићи (вишезначна одредница)
, насељено место у општини Јуршинци, Словенија